Travassós de Orgens é uma aldeia portuguesa do concelho de Viseu. A actividade dominante é a agricultura, seguida da prestação de serviços em Viseu.

Viseu